Steve Swanson je bivši solo-gitarist death metal-sastava Six Feet Under. Pridružio se sastavu 1997. kada ga je Allen West napustio. Prije nego što se pridružio Six Feet Underu, Swanson je svirao u sastavu Massacre s Terryjom Butlerom.

Diskografija 

 Six Feet Under

 Maximum Violence (1999.)
 Graveyard Classics (2000.)
 True Carnage (2001.)
 Bringer of Blood (2003.)
 Graveyard Classics 2 (2004.)
 13 (2005.)
 Commandment (2007.)
 Death Rituals (2008.)
 Graveyard Classics III (2010.)
 Undead (2012.)
 Unborn (2013.)

 Massacre

 Inhuman Condition (1992.)
 Europe and Beyond "Live in Germany 1991" (2020.)

Izvori 

Američki gitaristi heavy metala
Death metal